Aoki steht für:

 Aoki (Familienname), japanischer Familienname
 Aoki (Nagano), Gemeinde in der Präfektur Nagano, Japan
 Aoki (Klan), Familie des japanischen Schwertadels
 (5337) Aoki, Asteroid des Hauptgürtels